Ji’an () – gmina wiejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Ji’an w 2016 roku liczyła 83 656 mieszkańców – 41 407 kobiet i 42 249 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 31 766, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,63 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian